Эмсис:

 Эмсис, Индулис (род. 1952) — латвийский государственный деятель.
 Эмсис, Эдуард (род. 1996) — латвийский футболист.